Widdersdorf ist der Name folgender Orte:

 Widdersdorf (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Widdersdorf (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Widdersdorf (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern